Chergui bezeichnet:

 einen Wind  im Persischen Golf, siehe Sharki (Wind)
 die größte der Kerkenna-Inseln

 Chergui ist der Familienname von:
 Smail Chergui (* 1956), algerischer Diplomat